Automatic Sequence Controlled Calculator – uno dei primi computer digitali elettromeccanici della storia
Air Standardization Coordinating Committee – organismo internazionale